Der Name Santa Brigida oder Santa Brígida  bezeichnet

 eine Gemeinde in der italienischen Provinz Bergamo, siehe Santa Brigida (Lombardei)
 eine Gemeinde auf der spanischen Insel Gran Canaria, siehe Santa Brígida (Gran Canaria)
 eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Bahia, siehe Santa Brígida (Bahia)
 eine Kirche in Rom, siehe Santa Brigida (Rom)
 die Kirche bzw. Kapelle Santa Brigida (Dolcedo) („Cappella di Santa Brigida“, im Deutschen „Passkirche St. Brigida“) auf dem Passweg der Kreuzung SP43/79 zwischen Dolcedo, Civezza und Pietrabruna, Provinz Imperia, Ligurien